Плюшов (нем. Plüschow) — многозначный термин.

 Плюшов — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Мекленбург-Передняя Померания.

 Плюшов, Гульельмо (1852—1930), немецкий фотограф, работавший в Италии. 
 Плюшов, Гюнтер (1886—1931) — немецкий лётчик, участник Первой мировой войны, исследователь Патагонии, писатель.